Bardella steht für:
 Piz Bardella, ein () hoher Berg nordwestlich vom Julierpass
 einen Ortsteil der Gemeinde San Casciano in Val di Pesa, Provinz Florenz, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Scerni, Provinz Chieti, Italien
 einen Ortsteil der Gemeinde Castelnuovo Don Bosco, Provinz Asti, Italien
 Bardella (Gemeinde Frastanz), Ortsteil der Gemeinde Frastanz, Bezirk Feldkirch, Österreich

 Jordan Bardella (* 1995), französischer Politiker